Samsung SGH-P730 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, тонкая батарея, стандартна батарея, зарядний пристрій, пішоходна гарнітура, USB-кабель для синхронізації з ПК, CD з ПЗ, інструкція

Особливості: Зовнішня половина обертається в різних напрямках, внутрішня частина може перетворюватись на зовнішню

Схожі моделі 
 Sony Ericsson Z800i
 Sony Ericsson V800
 Sharp GX-30
 Panasonic VS7
 Samsung SGH-E760

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

P
Мобільні телефони, представлені в 2004 році